Карлова-Студанка (, ) — небольшая курортная деревенька в Моравскосилезском крае Чешской республики. В 2006 году её население составляло 226 человек.

Карлова-Студанка является одним из красивейших курортов в Чехии благодаря своему благоприятному климату и расположению в живописной местности. Курорт располагает лечебным санаторием, специализирующимся на лечении респираторных заболеваний, чему способствует уникальный чистый горный климат и известные источники. Само здание санатория было построено в начале XIX века и тоже представляет архитектурный интерес.

Отель Džbán с 2008 арендует в Карлове-Студанке Людвик Зифчак — бывший офицер чехословацкой госбезопасности, известный по событиям Бархатной революции. Он активно участвует в местной политической жизни, конфликтует с администрацией, баллотируется на выборах.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты Моравскосилезского края
Курорты Чехии